Totoro (du japonais «  »), peut désigner :
 Mon voisin Totoro, un film d'animation japonais de 1988 ;
 Totoro (personnage), le personnage principal de ce film ;
 (10160) Totoro, un astéroïde découvert par Takao Kobayashi en 1994 et nommé d'après le personnage.

Totoró peut désigner :
 Totoró, une ville de Colombie, dans le département de Cauca ;
 Totoró (langue), une langue colombienne de la famille des langues barbacoanes.